EAX peut faire référence à :
 Environmental audio extensions ;
  (), un registre de processeur x86.